Sezon Liiga rozegrany na przełomie 2013 i 2014 jako 39. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie. Od tej edycji rozgrywki rozpoczęły funkcjonowanie pod nazwą Liiga (wcześniej SM-liiga).

Obrońcą tytułu była drużyna Ässät, która w finale poprzedniej edycji pokonała Tappara 4:2.

Sezon zasadniczy 
 Tabela 

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, WDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off.

Faza play-off 
Sześć najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Drużyny z miejsc 7-10 rozgrywały między sobą rundę kwalifikacyjną do dwóch zwycięstw o dwa miejsca w play-off. Wygrane z nich zostały przyporządkowane do drużyn z miejsc 1 i 2. Faza ćwierćfinałowa rozpoczęła się 2014. Wszystkie mecze rywalizacji ćwierćfinałowych, półfinałowych i finału toczą się do czterech zwycięstw. Wyjątkiem jest walka o trzecie miejsce, bowiem brązowego medalistę sezonu wyłania jeden mecz, którego gospodarzem jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym.

 Runda kwalifikacyjna
 Jokerit – HPK 0:2 (1:5, 2:3) 
 Pelicans – HIFK 2:0 (1:0, 2:1)

Mistrzostwo w 2014 zdobyła drużyna Kärpät, która w finale także pokonała zespół Tappara (4:3), mimo że w finałowej serii przegrywała już 1:3 w meczach. 26 kwietnia 2014 zwycięskiego gola w siódmym meczu finałów (wynik 1:0) i przesądzającego o mistrzostwie w rywalizacji Kärpät – Tappara (4:3) zdobył Juhamatti Aaltonen (czas dogrywki 67:24). Trzy dni wcześniej ten sam zawodnik strzelił dla Kärpät  zwycięskiego gola w piątym meczu rywalizacji (wynik 2:1), kiedy Tappara prowadziła w spotkaniach 3:1.

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: Kärpät
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: Kärpät
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: Kärpät
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: Blues

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Olli Palola (Tappara) - 27 goli
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Lasse Kukkonen (Kärpät) - 12 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Ville Vahalahti (Lukko) - 52 punkty
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: Ville Pokka (Kärpät) +32
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Michael Keränen (Ilves)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Juhamatti Aaltonen (Kärpät)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Michael Keränen (Ilves)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Jussi Markkanen (SaiPa)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Lasse Kukkonen (Kärpät)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Jan Latvala (Pelicans)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Juuse Saros (HPK)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Jussi Markkanen (SaiPa)
 Obrońcy: Lasse Kukkonen (Kärpät), Nick Bailen (Tappara) 
 Napastnicy: Ville Vahalahti (Lukko), Teuvo Teräväinen (Jokerit), Michael Keränen (Ilves)
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Pekka Tirkkonen (SaiPa)

Przypisy 

Hokej na lodzie w Finlandii
2013 w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
2013 w Finlandii
2014 w Finlandii